Saint-Médard (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Herbeumont

Saint-Médard (Charente)
 Saint-Médard (Charente-Maritime)
 Saint-Médard (Haute-Garonne)
 Saint-Médard (Gers)
 Saint-Médard (Indre)
 Saint-Médard (Lot)
 Saint-Médard (Moselle)
 Saint-Médard (Pyrénées-Atlantiques)
 Saint-Médard (Deux-Sèvres)
ook:
Saint-Médard-d'Aunis,  Charente-Maritime
Saint-Médard-de-Guizières,  Gironde 
Saint-Médard-de-Mussidan,  Dordogne
Saint-Médard-de-Presque,  Lot 
Saint-Médard-d'Excideuil,  Dordogne 
Saint-Médard-d'Eyrans,  Gironde 
Saint-Médard-en-Forez,  Loire 
Saint-Médard-en-Jalles,  Gironde 
Saint-Médard-la-Rochette,  Creuse 
Saint-Médard-Nicourby,  Lot 
Saint-Médard-sur-Ille, Ille-et-Vilaine